Ефре́мово — деревня в Киржачском районе Владимирской области России, входит в состав Кипревского сельского поселения.

Расположена вдоль трассы  Киржач — Кольчугино. В деревне находятся небольшой пруд и озеро.

История 
Первое упоминание о деревне Ефремово содержится в грамоте великого князя Ивана Васильевича 1456 года. В 1562 году Ефремово названо сельцом с двадцатью крестьянскими дворами. До упразднения монастырских вотчин в 1784 году
Ефремово принадлежала Киржачскому Благовещенскому монастырю. По ревизии 1719 года в деревне было 128 душ мужского пола. В конце XIX века — начале XX века здесь имелась земская школа. В это же время была построена часовня-столб.

В конце XIX века входила в состав Жердевской волости Покровского уезда Владимирской губернии. По данным на 1905 год при деревне располагалась ткацкая фабрика Герасимова

Население

Достопримечательности 
 Часовня—столб.
 Памятник погибшим в Великую отечественную войну.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Киржачского района
Населённые пункты Покровского уезда